Leugny (Vienne)
 Leugny (Yonne)